Абудефдуфы () — род лучепёрых рыб из семейства помацентровых (Pomacentridae).

Образ жизни 
По особенностям экологических предпочтений и особенностей внешнего строения выделяют две экоморфологические группы. Виды первой группы питаются водорослями, зоопланктоном и мелкими бентосными беспозвоночными. Встречаются на глубинах до 4 м. Для них характерно образование небольших групп до 30 особей. Представители второй группы обитают среди коралловых рифов в толще воды на глубинах до 15 м, питаются зоопланктоном и образуют большие скопления больше 30 особей. Некоторые авторы выделяют третью группу видов близких к Abudefduf taurus, которые питаются донными водорослями. Во время нереста самцы привлекают самку специфическими звуками и брачным танцем.

Распространение 
Представители рода встречаются в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Некоторые виды расширяют свой ареал. Одним из факторов способствующих расселению видов этого рода является морской мусор. Например, вид Abudefduf vaigiensis, исходный ареал которого находится в Индийском океана, появился около Гавайских островах и образует гибриды (около 20 % популяции) с местным эндемичным видом Abudefduf abdominalis. Гибриды способны к дальнейшему скрещиванию, что может стать причиной вымирания эндемичного вида.

Классификация 
Род появился около 24 миллионов лет назад, а диверсификация большинства видов произошла около 10 миллионов лет. Род включают в подсемейство Abudefdufinae, к ему относятся 19-20 видов.

Цитогенетика 
Все виды рода имеют 24 пары хромосом. Многие хромосомы относятся к акроцентрическому типу. В кариотипе отмечено значительное число перицентрических инверсий.

Примечания 

Помацентровые